François Desport (mort vers 1760), médecin français ;
  (1983), joueur suédois de basketball ;